Чиримојо има више значења:

 Чиримојо (Тлакоапа), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Чиримојо (Апазинган), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Чиримојо (Танситаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику